Kantor puede referirse a:

 J. R. Kantor (1888-1984), psicólogo estadounidense.
 Tadeusz Kantor (1915-1990), pintor, artista de assemblage, director de teatro y escenógrafo polaco.
 Teodoro Kantor (1920-2011, Buenos Aires), escritor y periodista argentino.
 James Kantor (1927-1975), abogado sudafricano.
 Waldo Kantor (1960-), deportista argentino.
 Moisés Isaakovich Kantor (1879-1946), dramaturgo, minerólogo y político ruso-argentino.
 Kantor (músico), título clerical en Alemania y Escandinavia.
 Thomaskantor, director musical del Thomanerchor.